Symplasma es un filo propuesto que contiene a las esponjas de vidrio o Hexactinellida.

Hexactinellida

Referencias